Société des avions Henri & Maurice Farman: azienda aeronautica francese della prima parte del XX secolo, ora scomparsa.
Henri Farman: cofondatore con il fratello Maurice dell'azienda che portava il suo nome.
Maurice Farman: cofondatore con il fratello Henri dell'azienda che portava il suo nome.
Lignes Farman o Lignes Aériennes Farman, compagnia aerea formalmente conosciuta come Société générale des transports aériens (SGTA).
10ª Squadriglia Farman: denominazione di una Squadriglia da bombardamento operativa nel Servizio Aeronautico durante la prima guerra mondiale.